Epaphroconidia är ett släkte av lavar. Epaphroconidia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Epaphroconidia